Lançon (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Lançon (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje